Howard County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Howard County (Arkansas)
 Howard County (Indiana)
 Howard County (Iowa)
 Howard County (Maryland)
 Howard County (Missouri)
 Howard County (Nebraska)
 Howard County (Texas)